A 852-es kódlap (más néven CP852, IBM852, DOS kelet-európai kódlap, DOS Latin-2, ICSC2202) egy számítógépes kódlap, amit az MS-DOS latin betűs közép-európai nyelvi változataihoz (magyar, lengyel, bosnyák, horvát, cseh és szlovák nyelv) alakítottak ki 1986 augusztusában.

A 850-es kódlaphoz hasonlóan ebből is kiszorult a matematikai szimbólumok jó része, a görög betűk, valamint a táblázatrajzoló karakterek egy része.

A kihagyott karakterek közé tartoznak a görög betűk (kivéve „β”/„ß”, amely a német „eszcett” betűt is hivatott jelölni); a matematikai operátorok és szimbólumok nagy része (kivéve „÷”, azaz az osztásjel, „°”, azaz a fok jele és bizonyos rendszereken a „¬”, azaz a negáció jele); a szimpla-dupla és dupla-szimpla vonalvastagságú keretrajzoló karakterek; pénznemek jelei („¢”, „£”, „¥”, „₧”, „ƒ”); a spanyol nyelv különleges írásjelei („ª”, „º”, „¿”, „¡”) és az egy karakterben elhelyezett közönséges törtek („½”, „¼”).

A kódlap kiosztása
A táblázatnak csak a felső része található meg itt; az alsó rész (0-127) megegyezik a szabványos ASCII kiosztással.

Kapcsolódó szócikkek 
 ASCII táblázat

Jegyzetek 

Karakterkódolások